Het PDC William Hill World Darts Championship 2018 was de 25ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 14 december 2017 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen.
De finale was op 1 januari. 

De Nederlander Michael van Gerwen was de titelverdediger. Hij werd in de halve finale uitgeschakeld door de Engelsman Rob Cross. De 27-jarige debutant Cross won het toernooi door in de finale de afzwaaiende Phil Taylor met 7-2 te verslaan.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 72 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 27 november 2017 (na de Players Championship Finals) plaatsten zich direct voor het toernooi.

Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de zestien hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2017 zich.

Ook werden er tickets vergeven door middel van een kwalificatietoernooi in Wigan, dat werd gehouden op 27 november 2017. De nummer één werd direct tot de eerste ronde toegelaten, de andere drie tot de voorronde.

Daarnaast plaatsten achttien andere internationale spelers zich via verschillende kwalificatiecriteria.

Deelnemers:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2018 bedroeg £1.800.000, een verhoging van £ 150.000 vergeleken met de vorige editie.

Verdeling prijzengeld:

Schema

Voorronde 
In de voorronde werd gespeeld volgens best of three sets. Wedstrijden werden gespeeld voorafgaand aan de partijen waarin spelers werden ingedeeld in de eerste ronde.

Laatste 64

Herkomst van de deelnemers
Aan het wereldkampioenschap deden darters van 24 nationaliteiten mee. Zoals gebruikelijk waren de meeste van Engelse afkomst.

Wetenswaardigheden 
 Diogo Portela is de allereerste Braziliaan die deelneemt aan een wereldkampioenschap darts.
 Phil Taylor nam voor de 29ste opeenvolgende keer deel aan een wereldkampioenschap (zowel BDO als PDC). Dit is een record. Hij is ook de enige speler die is aangetreden in iedere editie van het PDC wereldkampioenschap darts.
 Jamie Lewis was de eerste qualifier die de halve finale haalde.

Darts in 2018
2018